Teerose bedeutet:
 eine Rose aus der Gruppe der Teerosen (Rosa indica fragrans), siehe Teerose
 ein dekoratives Sträußchen aus zusammengebunden Teeblättern zum Zubereiten von Tee, siehe Teerose (Tee) 
 ein Roman von Jennifer Donnelly
 der Name von Radiopeilstationen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bei Deelen (Niederlande)